Saint-Léon-le-Grand est un nom porté par plusieurs églises.



Église Saint-Léon-le-Grand de Saint-Léon-le-Grand dans la MRC de La Matapédia
 Église Saint-Léon-le-Grand de Saint-Léon-le-Grand dans la MRC de Maskinongé